Northern Tak United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Tak, der in der Thai League 3 (Northern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse spielt.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Tak Provincial Administrative Organization Stadium (Tak PAO Stadium) in Tak aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3171 Personen. Eigentümer der Sportstätte ist die Tak Provincial Administrative Organization.

Spieler 
Stand: 14. Oktober 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Weblinks 
 Northern Tak United FC bei soccerway.com
 Northern Tak United FC bei thaileague.co.th
 Northern Tak United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Northern Tak United, FC
Gegründet 2016
Sport (Tak, Stadt)